

Geografia
 Ephraim – città della contea di Sanpete, Utah
 Ephraim – villaggio della contea di Door, Wisconsin

Onomastica
 Ephraim – variante del nome Efrem

Persone
 Ephraim Alnaqua – rabbino castigliano
 Molly Ephraim – attrice statunitense

Pagine correlate
Efraim (disambigua)